Packet Data Protocol
 Programmed Data Processor, серія комп'ютерів компанії Digital Equipment Corporation
 PDP-1, перша модель, 1959
 PDP-6, 1963
 PDP-8
 PDP-10, мейнфрейми (1966-1980-ті роки)
 PDP-11, серія 16-розрядних мінікомп'ютерів